Prudencjusz – imię męskie
 Aurelius Prudentius Clemens – rzymski poeta chrześcijański
 Prudencjusz z Troyes – święty katolicki
 Prudens van Duyse – pisarz i poeta flamandzki